Петц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Петц, Антон фон (1819—1885) — австрийский адмирал.
 Петц, Герман Германович (1867—1908) — русский геолог и минералог.
Петц, Мартин Августович — российский вокальный педагог.
 Петц, Томас (род. 1956) — немецкий шахматист, гроссмейстер (1990).
 Петц, Элизабет (род. 1985) — немецкая шахматистка, международный мастер (2004).